NGC 7626 (другие обозначения — PGC 71140, UGC 12531, MCG 1-59-57, ZWG 406.76) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 

 

7626
Пегас (созвездие)
Эллиптические галактики